Tempestad generalmente se refiere al fenómeno atmosférico llamado también tormenta. Además, puede hacer referencia a:

 Tempestad (1997), segundo álbum de estudio de la banda mexicana de rock La Barranca; 
 Tempestad (1989), película del director Paul Mazursky; 
 Tempestad (2016), película de la directora Tatiana Huezo; 
 Tempestad, banda argentina de heavy metal; o
 Tempestad, banda española de heavy metal.

Enlaces externos